La Serie A1 1992-1993 è stata la 74ª edizione della massima serie del campionato italiano maschile di pallanuoto. 
A distanza di quattro anni dall'ultima affermazione, il Posillipo si aggiudica il suo quinto titolo nazionale.

Classifica

Play Off

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale Scudetto

Verdetti
 CN Posillipo Campione d'Italia
 Civitavecchia e RN Salerno retrocesse in Serie A2

Bibliografia

Voci correlate
Serie A2 1992-93

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1992
Sport acquatici nel 1993
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto